

Села 
 Калинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)
 Калинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада